Domegge – fino al 1957 denominazione di Domegge di Cadore
 18883 Domegge – asteroide della fascia principale